Desa Waluya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Waluya (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 107,84), Jawa Barat, 
 Desa Waluya (administrativ by i Indonesien, lat -6,26, long 107,19), Jawa Barat, 
 Desa Waluya (administrativ by i Indonesien, lat -6,17, long 107,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar